Als Kabinett Brandt werden mehrere von Willy Brandt jeweils auf eine SPD-FDP-Koalition gestützte Kabinette auf Bundesebene bezeichnet:

 das erste Kabinett Brandts von 1969 bis 1972, siehe Kabinett Brandt I
 das zweite Kabinett Brandts von 1972 bis 1974, siehe Kabinett Brandt II

Siehe auch:
 Senat Brandt, verschiedene Landesregierungen von West-Berlin